Camino steht für:

 Camino, Gemeinde im Piemont, Italien
 Camino al Tagliamento, Gemeinde in Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Camino de Santiago, der Jakobsweg
 Camino de Suizos, Heerstraße von Mailand nach Flandern über den Gotthardpass
 Camino Español, Heerstraße von Mailand nach Flandern über den Mont Cenis, siehe Spanische Straße
 Honda Camino, ein Mofa der Marke Honda
 Mozilla Camino, ein Webbrowser für Mac OS X
 Camino (Filmverleih), deutscher Filmverleih

Camino ist der Familienname folgender Personen:
 Gaia da Camino, italienische Poetin
 Jaime Camino (1936–2015), spanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 José María Libório Camino Saracho (1931–2021), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Presidente Prudente
 Juan Antonio Martínez Camino (* 1953), spanischer Jesuit, Theologe und Weihbischof
 Paco Camino (* 1940), spanischer Torero

Siehe auch:
 Canino (Begriffsklärung)
 El Camino